Mihăescu este un nume de familie frecvent răspândit în arealul limbii române. Se poate referi la unul din următorii:
 Eugen Mihăescu, jurnalist și scriitor român
 Eugen Mihăescu, pictor, grafician și om politic român
 Gib Mihăescu, prozator, romancier și dramaturg român interbelic
 Haralambie Mihăescu, lingvist și filolog român, membru corespondent al Academiei Române
 Ioan Mihăescu, general român, care a luptat în al Doilea Război Mondial
 Marchel Mihăescu, cleric ortodox din Republica Moldova
 Maria Mihăescu, supranumită și Mița Biciclista sau Mița Cotroceanca, femeie faimoasă din perioada interbelică din România
 Mugur Mihăescu, actor și scenarist român
 Simona Mihăescu, actriță română de teatru

O variantă a acestui nume este și Mihăiescu, care se poate referi la:
 Teodor-Horia Mihăiescu, deputat român

Nume de familie românești
Nume proprii